Czechowic ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Lange-Czechowicz (* 1942), polnisch-deutscher Bildhauer des Fantastischen Realismus
 Marcin Czechowic (um 1532 – 1613), Vertreter des polnischen Unitarismus